Guaraniaçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guaraniaçu (ort), Paraná, 
 Guaraniaçu (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar